Aleksandr Nikolaevič Vinokurov (1869-1944) – politico sovietico
Aleksandr Nikolaevič Vinokurov (n. 1973) – ciclista kazako
Ėduard Teodorovič Vinokurov (1942-2010) – schermidore sovietico